Ponticelli ima više značenja:
 Ponticelli, Avellino
 Ponticelli, Bologna
 Ponticelli, Campobasso
 Ponticelli, Perugia
 Ponticelli, Rieti
 Ponticelli, Verona
 Ponticelli, Vicenza